Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
  d'infanterie (Empire allemand)
  d'infanterie (Allemagne)
 32e SS-Freiwilligen-Grenadier-Division 30 Janvier

États-Unis 
  d'infanterie (États-Unis)

France 
  d'infanterie (France)

Japon 
  (Armée impériale japonaise)

Royaume-Uni 
 32 division d'infanterie
 32 division blindée (Inde britannique)